Jevhen Protasov – calciatore ucraino
 Oleh Protasov – allenatore di calcio ed ex calciatore ucraino
 Pëtr Stepanovič Protasov – politico e ufficiale russo